L'Insoumission hebdo, anciennement Données et arguments, À gauche puis L'Heure du peuple, est un hebdomadaire fondé en 1979 par Jean-Luc Mélenchon. Sous différents noms, il est tour à tour l'organe de presse de ses différents courants du Parti socialiste, du Parti de gauche puis de La France insoumise.

Historique

Périodique mélenchoniste au Parti socialiste 
Données et arguments (titré Données arguments par la Bibliothèque nationale de France) est créé en 1979 à Morsang-sur-Orge, dans l'Essonne par la fédération départementale du Parti socialiste (PS) et son leader Jean-Luc Mélenchon. La revue est reconnaissable par un langage marqué à gauche et de nombreuses références au trotskisme, qui ont pour but de lier l'aile la plus à gauche du parti et sa tête, incarnée par François Mitterrand.

Après  publiés, Données et arguments est renommé À gauche en 1986, un nom conservé pendant trente ans. À gauche suit Mélenchon, qui est aussi son directeur de la publication, dans chacun des courants qu'il cofonde au sein du PS : Gauche socialiste de 1989 à 2002, Nouveau Monde de 2002 à 2004 puis Pour la République sociale de 2004 à 2009. Le périodique a alors pour sous-titre L'hebdo de la Gauche socialiste puis L'hebdo de Nouveau monde. Deux suppléments sont brièvement publiés à la fin des années 1990, dirigés par Y. Lamy : À gauche l'Europe, écrite par des eurodéputés socialistes français et qui connaît deux numéros parus en octobre et en , et À gauche l'Essonne, édition départementale de quinze numéros, publiée jusqu'en 1998.

Organe de presse du PG puis de LFI 

Lorsque Jean-Luc Mélenchon fait scission du Parti socialiste en 2008 pour fonder le Parti de gauche (PG), À gauche devient son organe de presse. En 2010, François Delapierre, bras droit de Mélenchon, prend la relève de ce dernier à la direction de la publication. Il occupe cette fonction jusqu'à sa mort, le . De  à , il fait éditer un nouveau supplément, intitulé À gauche. La revue, qui paraît semestriellement.

Après la création de La France insoumise (LFI) en 2016, l'hebdomadaire change de nom pour L'Heure du peuple, journal insoumis, pour la  (au numéro 1468). Son directeur de la publication est Laurent Mafféis et son directeur de la rédaction est Matthias Tavel. Au Parti de gauche, il est remplacé par le semestriel L'Intérêt général. Au sein de La France insoumise, il existe concomitant au Journal de l'insoumission, un trimestriel lancé en . Fin 2020, dans les débuts de la campagne pour l'élection présidentielle de 2022, L'Heure du peuple devient L'Insoumission hebdo. Il est alors intégré à une application mobile regroupant les différents médias du parti, avec le trimestriel et le site web linsoumission.fr.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Presse hebdomadaire en France
Presse socialiste en France
Titre de presse créé en 1979
La France insoumise
Front de gauche (France)
Parti socialiste (France)
Parti de gauche (France)